

Cinema 
 Senza catene (Unchained) – film del 1955 diretto da Hall Bartlett

Musica 
 Unchained – singolo dei Van Halen del 1981, dall'album Fair Warning
 Unchained – EP dei Thor del 1983
 Unchained – album di Johnny Cash del 1996

Televisione 
 Un padre esemplare (Unchained) – episodio della quinta stagione di Law & Order: Criminal Intent